Волови́к лека́рственный, или Анху́за лекарственная, или Румянка лекарственная () — вид травянистых растений рода  семейства . В Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона статья про растение названа «Цареградский красный корень».

Ботаническое описание 

Многолетнее травянистое, жёстко-шершавое растение. Стебель ветвистый, 20—100 см высотой.

Листья узкие, ланцетные или продолговато-ланцетные, 5—12 см длиной и 1 см шириной, нижние черешковые, верхние сидячие.

Цветки в метельчатых соцветиях, состоящих из завитков. Чашечка пятираздельная, венчик пятилопастный, сначала фиолетовый, потом голубой, с беловатыми чешуйками в зеве. Тычинок пять.

Плоды — яйцевидные, косые, бугорчатые, сетчато-морщинистые, серые орешки.

Цветение в мае — августе, плодоношение с июня.

Распространение и среда обитания 
Растёт в средней и южной полосе европейской части России и на Кавказе.

Хозяйственное значение и применение 
Корни применяют в народной медицине как отхаркивающее и противовоспалительное средство. Они содержат алкалоиды и считаются ядовитыми.

Цветки иногда используют для получения краски.

Примечания

Литература

Ссылки 

 

Бурачниковые
Флора Европы
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum
Сорные растения